Dinastia Pahlavi  – famiglia che regnò sull'Iran dal 1925 al 1979
 Farah Pahlavi  – moglie di Mohammad Reza Pahlavi
 Farahnaz Pahlavi  – terzogenita di Mohammad Reza Pahlavi
 Leila Pahlavi  – quinta e ultima figlia di Mohammad Reza Pahlavi
 Mohammad Reza Pahlavi  – ultimo Scià di Persia (1941-1979)
 Reza Ciro Pahlavi  – figlio maggiore di Mohammad Reza Pahlavi
 Reza Shah Pahlavi  – Scià di Persia (1925-1941)
 Shahnaz Pahlavi – primogenita di Mohammad Reza Pahlavi
 Lingua pahlavi  – nome della lingua persiana in epoca sasanide
 Scrittura Pahlavi  – particolare forma di scrittura delle lingue medio-persiane